Diese Liste enthält die von der FIFA gezählten Spiele der ecuadorianischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren bzw. sind zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
grüne Hintergrundfarbe = Sieg der ecuadorianischen Mannschaft
rote Hintergrundfarbe = Niederlage der ecuadorianischen Mannschaft
gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1995 bis 2010

2011 bis 2020

2021 bis 2030

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Ecuador spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder. Ecuador spielte als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen Jamaika.

Spielstädte 
Die Spielorte in Ecuador zeichnen sich durch eine extreme Höhenlage aus.

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der ecuadorianischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spiele der ecuadorianischen Frauennationalmannschaft (Zeitraum manuel einstellen)

Ecuador
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen